Valea Rusului se poate referi la:

Nume de localități 
 Valea Rusului, localitate în Județul Călărași, România
 Valea Rusului, localitate în Republica Moldova